Three for the Road steht für:

 Three for the Road (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1975) 
 Drei auf dem Highway – Three for the Road, US-amerikanischer Film von Bill L. Norton (1987)